NFL sezona 2005. je 86. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 8. rujna 2005. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone New England Patriotsa nad Oakland Raidersima. Super Bowl XL je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 5. veljače 2006. u Detroitu u Michiganu na stadionu Ford Field sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Seattle Seahawksi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 21:10 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2005.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Tom Brady, New England Patriots - 4110
Najviše jarda probijanja: Shaun Alexander, Seattle Seahawks - 1880
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Steve Smith, Carolina Panthers - 1563

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Jonathan Vilma, New York Jets - 169
Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Derrick Burgess, Oakland Raiders - 16
Najviše presječenih lopti: Ty Law, New York Jets i Deltha O'Neal, Cincinnati Bengals - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Seattle Seahawks - 452 (28,3 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Kansas City Chiefs - 387,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Atlanta Falcons - 159,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Arizona Cardinals - 277,3 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 202 (12,6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Tampa Bay Buccaneers - 277,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: San Diego Chargers - 84,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Green Bay Packers - 167,5 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2005. u NFL-u
NFL.com, sezona 2005.

Izvori 

2005